Lutol ist der Name folgender Orte:

 in Polen:
 Lutol (Lubsko), Ort in der Gmina Lubsko, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus
 Lutol Mokry und Lutol Suchy, Orte in der Gmina Trzciel, Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus

 in Deutschland:
 Lutol, niedersorbischer Name von Groß Leuthen, Ortsteil der Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Lutol, niedersorbischer Name von Leuthen (Drebkau), Ortsteil der Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg